Гиваргизов — фамилия.

Известные носители 
 Гиваргизов, Артур Александрович (род. 1965) — русский писатель и поэт, автор книг для детей.
 Гиваргизов, Сергей Георгиевич (род. 1945) — советский и российский певец и деятель культуры, художественный руководитель Мурманской областной филармонии.